Tooma steht für:
Tooma River, Fluss im australischen Bundesstaat New South Wales
Tooma-See (estnisch: Tooma järv), See in der estnischen Hauptstadt Tallinn
Tooma (Australien), Gemeinde am Tooma River
Tooma (Jõgeva vald), Dorf in der estnischen Gemeinde Jõgeva vald

Siehe auch:
Tooma Reservoir
Toma
Thoma